Мисс Мира 2006 () — 56-й ежегодный конкурс красоты, проводился 30 сентября 2006 года в Дворец культуры и науки, Варшава, Польша. За победу на нём соревновалось 104 претендентки, победительницей стала представительница Чехии — Татьяна Кухаржова.

Результаты

Континентальные Королевы красоты

Специальные награды 
Лучший дизайн костюма

Внутренние конкурсы

Мисс Пляж

Мисс спорт

Мисс талант

Beauty with a Purpose

Судьи 
 Джулия Морли — председатель
 Анета Кренглицка — Мисс Мира 1989
 Дениз Ван Оутен — актриса
 Каран Джохар — индийский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и телеведущий
 Келли Холмс — британская бегунья на средние дистанции
 Криш Найду — посол Мисс Мира
 Луис Уолш — Ирландский менеджер
 Майк Диксон — музыкальный режиссёр
 Вильнелия Мерсед — Мисс Мира 1975

Участницы

Азиатско-Тихоокеанский регион 
  — Sabrina Houssami
  — Sun Sreymom
  — Duo Liu
  — Janet Chow
  — Natasha Suri
  — Kristania Besouw
  — Kazuha Kondo
  — Sharon Park
  — Adeline Wan
  — Selenge Erdene-Ochir
  — Anna Maris Igpit
  — Colleen Pereira
  — Rapthi Kerkoven
  — Vainui Simon
  — Melisa Mahapol
  — Mai Phương Thúy

Северная Европа 
  — Tatjana Batinić
  — Katsiaryna Litvinava
  — Virginie Claes
  — Татьяна Кухаржова (Taťána Kuchařová)
  — Sandra Spohr
  —  (Eleanor Glynn)
  — Leisi Poldsam
  — Jenniina Tuokko
  — Edita Orašćanin
  — Ásdís Hallgrímsdóttir
  — Sarah Morrissey
  — Sabina Chukayeva
  — Liga Meinarte
  — Sheryl Baas
  —  (Catherine Jean Milligan)
  — Tonje Elise Skjærvik
  — Marzena Cieślik
  —  
  —  (Nicola McLean)
  — Cathrin Skoog
  — Olga Shilovanova
  — Сара Флеминг (Sarah Fleming)

Южная Европа 
  — Azra Gazdić
  — Slavena Vatova
  — Ivana Ergić
  — Eli Manoli
  — Laura Fasquel
  — Nino Kalandaze
  — Hayley O’Brien
  — Irini Karra
  — Renáta Tóth
  — Yael Nizri
  — Elizaveta Migatcheva
  — Annabella Hilal
  — Marija Vegova
  — Solange Mifsud
  — Alexandra Demciuk
  — Ivana Knežević
  — Sara Almeida
  — Ioana Boitor
  — Vedrana Grbović
  — Magdalena Šebestová
  — Iris Mulej
  — Inmaculada Torres
  — Merve Büyüksaraç

Вест-Индия 
  — Shanandoa Wijshijer
  — Deandrea Conliffe
  — Latoya McDowald
  — Ambuyah Ebanks
  — Fyrena Martha
  — Paola Torres
  — Caroline Beavis
  — Sara Lawrence
  — Stephanie Colosse
  — Thebyam Carrión
  — Tamalisa Baptiste
  — Tineke De Freitas

Америка 
  — Beatriz Vallejos
  — Ana María Ortiz
  — Jane Borges
  — Malgosia Majewska
  — Constanza Silva
  — Elizabeth Loaiza
  — Bélgica Arias
  — Rebeca Flores
  — Tatiana Romero
  — Jackelinne Piccinini
  — Dessia Braithwaite
  — Karla Jiménez
  — Giselle Bissot
  — Silvia Cornejo
  — Брук Энгус (Brooke Angus)
  — Marlene Politi
  — Federica Guzmán

Африка 
  — Stiviandra Oliveira
  — Lorato Tebogo
  — Diane Mwinga
  — Amleset Muchie
  — Lamisi Mbillah
  — Khadijah Kiptoo
  — Patrice Juah
  — Vanesha Seetohul
  — Anna Nashandi
  — Abiola Bashorun
  — Thuli Sithole
  — Wema Sepetu
  — Katanekwa Matundwelo
  — Lorraine Maphala

Примечания 
 Израиль и Ливан, страны, расположенные в Азии, участвовали в группе Южная Европа.
 Россия и Казахстан, Евразийские страны, участвовали в группе Северная Европа.
 Турция, другая евразийская страна, участвовала в группе Южная Европа.
 Начиная с 2000 года, главные нации Великобритании' участвовали отдельно.

Разное 
Два миллиарда человек в 200 странах по всему миру. Зрители также смогли помочь выбрать Мисс Мира 2006 с помощью SMS.

См. также 
 Мисс Вселенная 2006
 Мисс Интернешнл 2006
 Мисс Земля 2006

Ссылки 
 Мисс Мира 2006

Мисс мира
События 30 сентября
Сентябрь 2006 года
2006 год в Польше
Варшава